Arrondissement dipartimentali – raggruppamenti di più comuni all'interno di singoli dipartimenti
Arrondissement municipali – suddivisioni interne di alcuni grandi comuni
Arrondissement marittimi – zone d'influenza delle prefetture marittime sulla costa francese